Bevekom (Frans: Beauvechain, Waals: Bôvètché) is een plaats en gemeente in de Belgische provincie Waals-Brabant. De gemeente telt ruim 7.000 inwoners. In Bevekom wonen veel Nederlandstaligen, meestal afkomstig uit de omgeving van Leuven. Bevekom is vooral bekend vanwege de luchtmachtbasis die zich in deze gemeente bevindt.

Kernen

Deelgemeenten

Overige kernen
Deelgemeente Hamme-Mille bestaat uit de plaatsen Hamme en Mille. In kerngemeente Bevekom liggen de gehuchten Les Burettes en La Bruyère. In Sluizen ligt het gehucht Sclimpré.

Demografische ontwikkeling

Demografische evolutie voor de fusie

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1970=volkstellingen, 1976= inwoneraantal op 31 december
1846: Opsplitsing van Tourinnes-Beauvechain in 1841

Demografische evolutie van de fusiegemeente

Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Geschiedenis 
Tijdens het ancien régime lag Bevekom met Deurne in een Luikse enclave binnen Brabant. Op het eind van het ancien régime werd Bevekom een gemeente. In 1810 werd de gemeente opgeheven en verenigd met Deurne in de gemeente Deurne-Bevekom.

Na de Belgische onafhankelijkheid werd in 1841 Deurne-Bevekom weer opgesplitst in de gemeenten Bevekom en Deurne.

Bezienswaardigheden

Bevekom is een rustige gemeente met een landelijk karakter. Ze is bezaaid met tal van oude boerderijen en kleine kerken.

 Kasteel van Valduc
 Boerderij van Wahenges
 De dikste plataan van België staat in Agbiermont, een gehucht van Nodebeek.
 Het Meerdaalbos in het noorden van de gemeente

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 

(*) De zetelverdeling voor dit jaar ontbreekt of is onvolledig op de verkiezingsdatabase.
(**) 1982: OCI (3,76%), WALLON (0,71%) / 1994: B.E.B. (1,57%) / 2018: BVA (4,97%).

Trivia
Op 25 januari 1990 werd in het weerstation van Bevekom een windstoot van 168 km/u geregistreerd, de hoogste waarde ooit gemeten in België.

Referenties

Externe link
 Website van de gemeente

Plaats in Waals-Brabant